Arrhopalites är ett släkte av urinsekter. Arrhopalites ingår i familjen Arrhopalitidae. 

Arrhopalites är enda släktet i familjen Arrhopalitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppstjärtar
Arrhopalites